Magazia ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien:
 Magazia (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Magazia (Neamț), Dorf im Kreis Neamț
 in Griechenland:
 Magazia (Paxi), Dorf auf der Insel Paxos in der Präfektur Paxi
 Magazia (Euböa), Dorf auf der Insel Skyros in der Präfektur Euböa